Needmore ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Needmore (Arkansas)
 Needmore (Georgia)
 Needmore (Brown County, Indiana)
 Needmore (Lawrence County, Indiana)
 Needmore (Vermillion County, Indiana)
 Needmore (Kentucky)
 Needmore (Michigan)
 Needmore (Missouri)
 Needmore (North Carolina)
 Needmore (Oklahoma)
 Needmore (Pennsylvania)
 Needmore (Tennessee)
 Needmore (Bailey County, Texas)
 Needmore (Terry County, Texas)
 Needmore (Virginia)
 Needmore (West Virginia)